Olivença — município reclamado por Portugal e administrado de facto por Espanha desde 1801
 Capunda-Cavilongo — cidade chamada Olivença-a-Nova na época colonial

Brasil
 Olivença (Alagoas) — município
 São Paulo de Olivença — município
 Olivença (Ilhéus) — distrito 

Desambiguações de topônimos